Fort Meade kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Meade (Florida)
Fort Meade (Maryland)